Оїсо (Канаґава)
Оїсо (Сідзуока)